Константи́н Мака́ров:
 Макаров, Константин Валентинович (1931—2011) — советский военачальник, адмирал флота, командующий Балтийским флотом.
 Макаров, Константин Васильевич (1923—1995) — полковник авиации, Герой Советского Союза.
 Макаров, Константин Григорьевич (1916—1980) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Макаров, Константин Иванович (?—1918) — путиловский рабочий, член президиума Звенигородского УКОМа РСДРП, комиссар по продовольствию.
 Макаров, Константин Леонидович (род. 1985) — российский хоккеист.
 Макаров, Константин Сергеевич (род. 1991) — российский пауэрлифтер.
 Макаров, Константин Филиппович (1909—1974) — советский механик, лауреат Ленинской премии (1966).